Hide-Out (1930), een Amerikaanse film van Reginald Barker
Hide-Out (1934), een Amerikaanse film van W.S. Van Dyke
Hide Out, een Nederlandse film uit 2000 van Shane Carn